Canavero ist der Nachname von:
 Alfieri Canavero (* 1927), italienischer Kameramann
Sergio Canavero (* 1964), italienischer Neurochirurg